Plaats in Indonesië
 Pagerharjo (Samigaluh), een plaats in het bestuurlijke gebied Kulon Progo in de provincie Jogjakarta
 Pagerharjo (Wedarijaksa), een plaats in het bestuurlijke gebied Pati in de provincie Midden-Java